Шаторенар може да се односи на:

 Шаторенар (Ушће Роне), град у Француској у региону Прованса-Алпи-Азурна обала са 11.790 становника.
 Шаторенар (Центар), насеље у Француској у региону Центар са 2.397 становника.